Henry FitzJames, I duque de Albemarle (en la nobleza jacobita) (6 de agosto de 1673 - 16 de diciembre de 1702), fue el hijo ilegítimo del rey Jacobo II y VII con Arabella Churchill, hermana del primer duque de Marlborough.

Familia 
Nació en St. James Square, cerca del Palacio de St. James, en Londres. 

Hermano del mariscal de Francia, James FitzJames, I duque de Berwick, el 20 de julio de 1700, se casó con Marie-Gabrielle d'Audibert de Lussan, hija y heredera del noble francés, el conde Jean d'Audibert de Lussan. 

Los Albemarles tuvieron una hija póstuma, Christine Jacqueline Marie Henriette FitzJames, nacida el 29 de mayo de 1703 en Bagnols-sur-Cèze, Languedoc y que se convirtió en monja. La duquesa viuda de Albemarle (Marie-Gabrielle née d'Audibert de Lussan) se casó en segundas nupcias con John Drummond, marqués de Forth y luego II duque de Melfort (1682-1754) en 1707, en la capella real de Saint-Germain-en-Laye.

Títulos de par 
FitzJames fue nombrado Duke of Albemarle, junto con los títulos subsidiario de Earl of Rochford y Baron Romney, por decreto del rey su padre natural, el 13 de enero de 1696, pero su ducado solo fue reconocido por los jacobitas. También fue nombrado Gran Prior de la Orden de Malta en Inglaterra.

Véase también 
 Jacobismo.
 Casa de FitzJames .

Referencias

Bibliografía 
 The Jacobite Peerage, ed: El marqués de Ruvigny y Raineval, Edimburgo (1904).

Enlaces externos

Ancestros 
 

Casa de Estuardo
Hijos ilegítimos de Jacobo II de Inglaterra
Nobles de Inglaterra del siglo XVII
Duques de Albemarle
Grandes priores de Inglaterra en la Orden de Malta
Duques de Marlborough